

Diritto 
 Lesioni personali – nel diritto penale, è un reato contro la persona.
 Lesioni personali colpose – nel diritto penale, è un reato contro la persona.

Letteraura 
 Lesioni personali – romanzo della scrittrice canadese Margaret Atwood del 1981, dal titolo originale Bodily Harm.
 Lesioni personali – romanzo dello scrittore statunitense Scott Turow del 1999, dal titolo originale Personal Injuries.